Rignano kan syfta på:

 Rignano Flaminio – en ort och kommun i storstadsregionen Rom, innan 2015 provinsen Rom, i regionen Lazio i Italien
 Rignano Garganico – en ort och kommun i provinsen Foggia i regionen Apulien i Italien
 Rignano sull'Arno – en ort och kommun i storstadsregionen Florens, i regionen Toscana i Italien